Ендрю Куомо (* 1957) — 52-й губернатор штату Нью-Йорк з 2011. Раніше обіймав посаду міністра житлового будівництва і міського розвитку США з 1997 до 2001, а генерального прокурора Нью-Йорка — з 2007 до 2010 рік. Член Демократичної партії.
 Кріс Куомо (* 1970) — американський тележурналіст, найбільш відомий як ведучий Куомо Прайм Тайм, аналітичної програми новин, що виходить по вихідних на телеканалі CNN.
 Маріо Куомо (1932—2015) — американський політик. 56-й губернатор штату Нью-Йорк з 1983 до 1994.
 Сандро Куомо (* 1962) — італійський фехтувальник на шпагах, олімпійський чемпіон (1996 рік) та бронзовий (1984 рік) призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.